Le tournoi de tennis de Miami est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2005, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Maria Sharapova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Svetlana Kuznetsova et Alicia Molik.

Résultats en simple

Parcours 
Trente-deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Miami (ATP 2005)
 Tournoi de tennis de Miami
 Saison 2005 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2005
Miami
Tennis aux États-Unis en 2005
Compétition de tennis à Miami
Tennis en mars 2005
Tennis en avril 2005
2005 en Floride